Nicolae Bărbulescu (n. aprox. 1915 - d. aprox. 1980) a fost un fizician român, profesor doctor docent la Universitatea din București, numit în anul 1968 secretar general al Consiliului Național al Cercetării  Științifice, fost membru al PCR.

Biografie
Nicolae Bărbulescu este unul dintre veteranii fizicii românești, cu preocupări variate în diferite domenii ale fizicii. Primele publicații se referă la anul 1935. În anii comunismului a fost profesor, doctor docent, a condus doctorate în diferite domenii ale fizicii. În anul 1968 printr-un decret semnat de Ilie Verdeț (nr. 717/1968), a fost numit Secretar general al Consiliului Național al Cercetării Științifice.

Preocupări științifice
În anul 1962 a publicat un manual de chimie pentru muncitori.

Ulterior, a condus doctorate în diferite domenii ale fizicii. 

Bărbulescu este cunoscut pentru popularizarea teoriei relativității.

Note

Nașteri în 1915
Decese în 1980
Fizicieni români
Fizicieni din secolul al XX-lea
Profesori ai Universității din București
Oameni de știință români din secolul al XX-lea